Ballabio ist der Name 
 eines italienischen Orts in der Region Lombardei, siehe Ballabio (Lombardei)

Ballabio ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Ballabio (* 1957), italienischer Humangenetiker
 Erwin Ballabio (1918–2008), Schweizer Fußballspieler
 Francesco Ballabio (1943–2004), Schweizer Offizier und Notar
 Fulvio Ballabio (* 1954), italienischer Rennfahrer 
 Viviana Ballabio (* 1967), italienische Basketballspielerin